Владимир Таиров:
 Таиров, Владимир Исмаил оглы (род. 1932) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАНА.
 Таиров, Владимир Христофорович (настоящая фамилия Тер-Григорян; 1894—1938) — советский государственный деятель.